Lanegger ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn Erlitz-Lanegger (* 1956), österreichische Hochschullehrerin und Lektorin
 Moritz Lanegger (* 1990), österreichischer Basketballspieler